Oliszki peut désigner en Pologne :

 Oliszki, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 Oliszki, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie